Assadabade (Afeganistão) — cidade da província de Cunar, no Afeganistão
 Assadabade (Abadé) — cidade da província de Hamadã, no Irã
 Assadabade (Iazde) — cidade da província de Iazde, no Irã

Desambiguações de topônimos